Dwhight Isai Molina (Caracas, Venezuela, 17 de noviembre de 1982), más conocido como Dwhight Molina, es un escritor, empresario, presentador y conferencista venezolano.

Conocido por su libro "Así prospera un Inmigrante", bestseller en Barnes & Noble, y por ser presentador del programa "Bienvenido América" en el canal de televisión EVTV Miami.

Carrera

Inicios 

Dwhight, emigró a los 33 años desde Venezuela a los Estados Unidos, donde se ubicó en la ciudad de Nueva York. Allí trabajando en diferentes restaurantes y comercios.

Meses después de llegar a EE.UU. empezó a vivir en Miami, donde comenzó su carrera como escritor, presentador y conferencista.

Bestseller 

En el año 2020, publicó su primer libro llamado "Así prospera un inmigrante",  el cual se convirtió en bestseller en Barnes & Noble al poco tiempo de ser publicado. En esta obra habla sobre su proceso para llegar a los Estados Unidos, sus aciertos y desaciertos y de cómo logró establecer su primera empresa en esta nación, después de experimentar varios retos como inmigrante.

Actualidad 

Es presentador del programa "Bienvenido a América", transmitido por EVTV en la ciudad de Miami, en el cual entrevista a personas destacadas en sus nichos y a artistas venezolanos, con quienes charla sobre las oportunidades que tienen los migrantes latinos que desean vivir y trabajar legalmente en EE. UU. Con este programa obtuvo el Galardón Telly Awards Gold, en su edición de 2020.
 
En junio de 2022 publicó su segundo libro llamado "Los 8 códigos de la prosperidad", en el cual brinda herramientas prácticas para atraer la prosperidad integral y monetizar los sueños.

Está casado con Daniela de Molina, con quien reside en Estados Unidos junto con sus dos hijas: Agua Santa y Mía Daniela Molina.

Trayectoria

Televisión

Presentaciones

Reconocimientos

Referencias